Edward Hastings, II barón Hastings (26 de noviembre de 1466 – 8 de noviembre de 1506), fue un noble inglés.

Orígenes 
Edward Hastings nació en el castillo de Kirby Muxloe, Leicestershire. Sus padres fueron William Hastings, I barón Hastings, y Katherine Neville, hija de Richard y Alice Neville, V condes de Salisbury, y nieta de  Thomas Montagu, IV conde de Salisbury. Katherine era viuda de William Bonville, VI barón Harington (1442–1460), con quien tenía una hija, Cecily. Además de su medio hermana Cecily, Edward tenía tres hermnoa, Sir William, Sir Richard y Si George, y dos hermanas, Elizabeth y Anne, esposa de George Talbot, IV conde de Shrewsbury. Sus hermanos, William y Richard, seguían vivos el 4 de noviembre de 1506, cuando Edward dictó testamento.

Carrera 
Edward Hastings fue investido caballero de la Orden del Baño en 1475.

Fue Alto Mayordomo de Honor de Leicester en 1485. Fue condestable del castillo de Leicester.  También fue Alto Guardabosques de Southwood en 1488. En 1504, pasó a formar parte del Consejo privado.

Matrimonio y familia 
Entre 1478 y 1480, se casó con Mary Hungerford (c. 1468 – m. antes del 10 de julio de 1533), hija de Sir Thomas Hungerford y Anne Percy, hija de Henry Percy, II conde de Northumberland, y Eleanor Neville. Edward Hastings y Mary Hungerford tuvo dos hijos y una hija:

 George Hastings, I conde de Huntingdon (1486/7 – 24 de marzo de 1544), casado con Anne Stafford, viuda de Walter Herbert e hija de Henry Stafford, II duque de Buckingham, y Catalina Woodville
 William Hastings, quién debió morir antes de su padre, pues no se menciona en su testamento.
 Anne Hastings (1485 – antes del 17 de noviembre de 1550), casada con Thomas Stanley, II conde de Derby.

Cuando tenía deciséis años, su padre conspiró contra el Lord Protector, futuro Ricardo III. El 13 de junio de 1483, Hastings fue arrestado y decapitado sin pruebas. Este acontecimiento fue dramatizado en Ricardo III de Shakespeare.

Ancestros

Notas

Referencias 

 
 
 
 
 
  
  
  

Miembros del Consejo Privado del Reino Unido
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Personas del período Tudor
Fallecidos en 1506
Nacidos en 1466
Familia Hastings